American Basketball Association I, una lliga professional de basquetbol que intentà competir amb l'NBA (1967-1976).
 American Basketball Association II, una lliga actual de basquetbol als Estats Units (2000).